John Gillies kan syfta på:

* John Gillies (1712–1796), skotsk teolog
 John Gillies (1747–1836), skotsk historiker
 John Gillies (1792–1834), skotsk botaniker